Корсунга́й () — деревня (улус) в Заларинском районе Иркутской области. Входит в Семёновское муниципальное образование.

География 
Деревня расположена на Иркутско-Черемховской равнине в Тулуно-Балаганской лесостепной зоне, в 10 км к востоку от федеральной трассы Р255 «Сибирь» (Московский тракт) при впадении речки Хайтик в Унгу, в 15 км от посёлка Тыреть-1 — соляного рудника и ближайшей железнодорожной станции.

Этимология названия 
По одной из версий, топоним Хурсанга составлен из 2 бурятских слов хурса и нуга, означающих осоковый луг. Действительно, деревня расположена в нижнем течении речки Хайтик, покрытом осоковой растительностью.

Население

Разное 
В деревне работает Корсунгайская начальная школа. Имеется 4 улицы: Заречная, Ербанова, Центральная и Набережная. Большинство населения составляют буряты рода хулмэнга. Также живут представители ашабагатского, шарайтского и  харанутского родов.

Известные уроженцы 
 Бальбуров, Африкан Андреевич (1919—1980) — бурятский советский писатель, публицист, Народный писатель Бурятской АССР.
 Семёнов, Михаил Иннокентьевич (1938—2019) — председатель Народного Хурала Республики Бурятия в 1994—2002 годах.

Примечания

Ссылки 
 Корсунгайские холмы

Населённые пункты Заларинского района